Йоганн (нем. Yohann) или Иоганн(нем. Johann) — мужское имя германского происхождения.

Персоналии с таким именем 
 Ругендас, Йоганн (1802—1858) — немецкий художник.
 Фульрот, Йоганн (1803—1877) — немецкий учёный, археолог, палеонтолог, преподаватель, натуралист и масон.

См. также 
 Иоганн (имя)

Страницы значений:Тёзки